Paraphryotrocha isochaeta är en ringmaskart som först beskrevs av Eliason 1962.  Paraphryotrocha isochaeta ingår i släktet Paraphryotrocha och familjen Dorvilleidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
isochaeta